Йелло е швейцарска електронна група, съставена от Дитер Майер и Борис Бланк. Популярни със своите сингли „Състезанието“ и „Оо Даа“, които представляват смесица от електронна музика и обработени вокали – стил, с който се характеризира цялостната им творческа кариера.

История на групата 
Началото на бандата е положено официално от Борис Бланк (клавири, семлиране, перкусии и бек вокали) и Карлос Перон (звукозапис и аудио режисура) в края на седемдесетте.

Дитер Майер (вокалист и автор на текстове), индустриален милионер и комарджия е привлечен в бандата, когато нейните основатели установяват, че имат нужда от певец.

Името на групата „Йело“ е избрано като игра на думи, свързвана с израза на Дитер Майер a yelled Hello. Първото издадено заглавие на групата е сингълът I.T. Splash от 1979 г. Дългосвирещата плоча Solid Pleasure включваща оригиналната кратка версия на песента Bostich (преправена и превърнала се в денс хит през 1981 г.) е издадена през Ноември 1980 г.

През 1983 г. дуото получава съществено медийно внимание с издаването на песните „Обичам те“ и „Изгубен отново“. Перон напуска проекта през 1983 г., започвайки соло кариера. Със своя албум от 1983 г. You Gotta Say Yes to Another Excess, групата установява работни отношения с Ернст Гамплер, който създава лого станало неразделна част от следващите три албума. Ернст Гамплер създава и дизайна на обложките на албумите им.

Майер, който е също така и автор на филми създава филмите Jetzt und Alles и Lightmaker, както и повечето видеоклипове на бандата.

Известно е, че Майер произвежда свое собствено вино.

През 2005 г. групата преиздаде нейните ранни албуми Solid Pleasure, Claro Que Si, You Gotta Say Yes to Another Excess, Stella, One Second, и Flag, всички с добавени към тях рядко срещащи се бонус песни като част от ремастерираната Yello серия.

Документален филм, посветен на групата Electro Pop made in Switzerland, под авторството на Anka Schmid е изпъван в кино Риф Раф в Цюрих през септември 2005 г. Дуото е упълномощено да продуцира музика за дебютното изложение на Ауди А5 на Мото шоуто в Женева през март 2007 г., както и за рекламния клип на Ауди А5 през месец Май 2007 г.

През 2009 излиза поредният им албум Touch Yello, a последният албум Toy излиза през септември 2016 г.

Музикален стил 
Звученето на „Йело“ главно се характеризира с нестандартните музикални семпли, характерен ритъм и напевите на Дитер Майер. Продукцията на групата е предимно от инструментали и, редом с Депеш Моуд и Поул Хардкастъл, акцентира на развитието на семплирането, особено що се касае до конструкцията на ритмични песни, видимо в тяхната емблематична песен „Състезанието“ от 1988 г. Борис Бланк заимства няколко гласови отрязъка – Swing (от You Gotta Say Yes to Another Excess) и Blazing Saddles (от Flag), включвайки като гост вокалист Ръш Уинтърс (първата дива, включена на издание на бандата), Billy MacKenzie, Stina Nordenstam, Jade Davies, Shirley Bassey и Heidi Happy. Бандата понякога използва семпли от свои предишни издания. Почти всеки инструмент е семплиран и реаранжиран от Борис Бланк, който през годините съумява да създаде оригинална и автентична колекция от семпли, с над 100 000 титулувани и категоризирани звука. Музиката е композирана от Борис Бланк, който се самоопределя като перфекционист. Когато продукцията на бандата придобие завършен вид, Дитер Майер добавя вокалите.

Дискография

Студийни албуми

Други албуми

Бележити сингли

Източници

Външни препратки 
  (requires browser plug-in to navigate)
 Dieter Meier's Official website (requires browser plug-in to navigate)
 The Yello Site
 Detailed discography on Discogs

Музикални групи в Цюрих
Електронни групи
Основани в Швейцария през 1979 година